Kevin Fickentscher, né le  à Nyon, est un gardien de but de football professionnel suisse qui évolue actuellement au FC Sion.

Biographie 

En , il prolonge son contrat avec le FC Sion, mais est dans le même temps prêté par le club valaisan au Lausanne-Sport où il remplace Anthony Favre.

Statistiques en club

Palmarès

Titres remportés en club 
  FC Sion
 Coupe de Suisse :
 Vainqueur : 2011
 Finaliste : 2017

Titres remportés en équipe nationale 
  Suisse Espoirs
 Championnat d'Europe de football espoirs 2011
 Finaliste : 2011

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en  juillet 1988
Naissance à Nyon
Footballeur suisse
Sportif vaudois
Gardien de but au football
Joueur du FC La Chaux-de-Fonds
Gardien de but du FC Sion
Gardien de but du FC Lausanne-Sport